Фернандо Пізані (,  27 грудня 1976, Едмонтон) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1993 року.

1996 року був обраний на драфті НХЛ під 195-м загальним номером командою «Едмонтон Ойлерс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 12 років, захищав кольори команд «Едмонтон Ойлерс», «Чикаго Блекгокс», «Лангнау Тайгерс», «Азіаго» та «Седертельє».

Загалом провів 515 матчів у НХЛ, включаючи 33 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 
 

Уродженці Едмонтона
канадські хокеїсти
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Лангнау»
Хокеїсти «Азіаго»
Хокеїсти «Седертельє»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Едмонтон Ойлерс»
Італійці Канади